72. breddegrad kan henvise til:

 72. nordlige breddekreds
 72. sydlige breddekreds